Lleyton Hewitt e Maks Mirny hanno battuto in finale Ellis Ferreira e Rick Leach 6-4, 5-7, 7-65.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Alex O'Brien /  Jared Palmer (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)
 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)

 Assente
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)
 Assente
 Jonas Björkman /  Byron Black (primo turno)
 Donald Johnson /  Piet Norval (primo turno)
 Roger Federer /  Andrew Kratzmann (secondo turno)
 Andrej Ol'chovskij /  David Prinosil (primo turno)
 Tomás Carbonell /  Martín García (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2000
ATP Tour 2000